Nicolae Grigorescu (metrostation)
Nicolae Grigorescu (kunstschilder)